''Stari Grad betyder "gamla stan" på flera sydslaviska språk
Stari Grad eller Starigrad kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Istočni Stari Grad, kanton, Republika Srpska,

Kroatien 

 Stari Grad, ort, Dalmatien, 
 Stari Grad (ort i Kroatien, Koprivnica-Križevcis län), 
 Stari Grad (ort i Kroatien, Zadars län), 
 Stari Grad (berg i Kroatien, Dubrovnik-Neretvas län), 
 Starigrad (kommun) 
 Starigrad (ort), Zadars län, 
 Stari Grad - stadsdel i Dubrovnik, se Gamla stan, Dubrovnik
 Stari Grads slättland –  ett slättland, kulturlandskap, arkeologiskt utgrävningsområde och världsarv på ön Hvar

Nordmakedonien 

 Stari Grad, Opsjtina Časjka, ort i Opsjtina Časjka

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar